Hennessy, uno de los fabricantes más antiguos y famosos de coñac
 Hennessy Road, calle situada en la Isla de Hong Kong
 James Pope-Hennessy, biógrafo y escritor de viajes británico